Personen
 Thomson (geslacht), Engels, later Nederlands patricisch geslacht
 George Paget Thomson (1892–1975), Brits natuurkundige en Nobelprijs-winnaar 
Jan Jacob Thomson:
Jan Jacob Thomson (1784-1858), Nederlands luitenant-kolonel en ridder Militaire Willems-Orde
Jan Jacob Thomson (1882-1961), Nederlands predikant en letterkundige, kleinzoon van Jan Jacob Thomson (1784-1858)
 John Edgar Thomson (1808–1874), Amerikaans civiel ingenieur, spoormaatschappijbestuurder en industrieel ondernemer
 Joseph John Thomson (1856–1940), Engels natuurkundige
 Lodewijk Thomson (1869–1914), Nederlands militair bevelhebber en politicus.
 William Thomson (natuurkundige), (1824–1907), Iers-Schots natuurkundige, eerste Baron van Kelvin.
 William Thomson (componist) (1927), Amerikaans componist, dirigent en muziekpedagoog.
 Carl Gustaf Thomson (1824-1899), Zweeds entomoloog, officiële zoölogische afkorting Thomson.
 Craig Thomson (1972), Schotse voetbalscheidsrechter

Plaatsen
Thomson (Georgia),
Thomson (Illinois)
Thomson (Minnesota)

Bedrijfsleven
Technicolor (concern), een Frans elektronica- en mediaconcern, tot 2010 'Thomson' geheten
Thomson Airways, een luchtvaartmaatschappij